

Geografia 
 Musaba – Ward dello Zambia

Persone 
 Anthony Musaba – calciatore olandese
 Richie Musaba – calciatore olandese